Animal kan syfta på:

 Animal – den amerikanska sångerskan Keshas debutalbum
 Animal (2014) – en amerikansk skräckfilm från 2014
 Animal (mupp) – en trumslagare i Mupparna
 Animal Collective –  en amerikansk experimentell och psykedelisk musikgrupp från Baltimore som bildades 1999
 The Animal – en amerikansk komedi från 2001

Se även
 Animals – ett musikalbum av gruppen Pink Floyd utgivet i januari 1977
 The Animals – ett brittiskt R&B- och bluesinfluerat rockband aktivt på 1960-talet